Virginias guvernör () är den högste utövaren av verkställande makt i Virginias delstatsstyre. Guvernören väljs tillsammans med Virginias viceguvernör som efterträder denne vid vakans i ämbetet.

Glenn Youngkin är Virginias guvernör sedan 15 januari 2022.

Bakgrund
Virginias guvernörer mellan 1776 och 1788 var guvernörer i staten Virginia då USA ännu inte hade en federal konstitution. Virginia blev delstat i USA 25 juni 1788 efter att som tionde stat ha ratificerat USA:s konstitution.

Virginia utträdde ur USA 23 april 1861 och blev därefter en av Amerikas konfedererade stater. Unionen (nordstaterna) ockuperade Alexandria redan följande dag och var därmed närvarande i en del av Virginia praktiskt taget under hela inbördeskriget. West Virginia utträdde ur Virginia för att år 1863 åter bli en del av USA. Det som blev kvar av Virginia var helt och hållet under nordstaternas ockupation efter inbördeskrigets slut år 1865 men fick år 1870 tillbaka sin representation i USA:s kongress och har återigen sedan dess varit delstat i USA.

Lista över guvernörer sedan 1776

Se även
Demokratiska partiet
Demokratisk-republikanska partiet
Federalistiska partiet
Readjuster Party
Republikanska partiet
Whigpartiet

Referenser

Noter

Externa länkar
  www.governor.virginia.gov – officiell webbplats

Bildanden 1776
Virginia
 
Virginia